Democrático puede referirse a:
 Lo relativo a la democracia
 Distintos partidos políticos denominados Partido Democrático
 Otros partidos o instituciones que incorporan esa denominación:
 Centro Democrático y Social
 Centro Democrático Liberal
 Cristianos Democráticos Unidos (Italia)
 Frente Democrático Nacional (página de desambiguación)
 Liga de Socialistas Democráticos
 Socialistas Democráticos de América
 Socialistas Democráticos Italianos
 Polo Democrático Alternativo
 Polo Democrático Independiente
 Unión de Centro Democrático, antiguo partido español